Het ATP-toernooi van Bazel 2007 werd van 22 tot en met 28 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden worden gespeeld op indoor hardcourt.

De titelverdediger in het enkelspel was Roger Federer; titelverdedigers in het dubbelspel waren Daniel Nestor en de van de Bahama's afkomstige Mark Knowles.

Roger Federer won het toernooi voor het tweede jaar op rij en veroverde hiermee zijn 52ste titel. Het dubbelspel werd gewonnen door Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel